Суперкубок Македонії з футболу 2015 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 вересня 2015 року між чемпіоном Македонії Вардаром та володарем кубка Македонії Работнічками. Матч завершився перемогою Вардара в серії післяматчевих пенальті 4:3 після рахунку основного і додаткового таймів 1:1.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

Суперкубок Північної Македонії з футболу
Македонія